Якобьевка — название населённых пунктов в России:

 Якобьевка — деревня в Приволжском районе Самарской области.
 Якобьевка — деревня в Петровском районе Саратовской области.